Hebsack ist der Name folgender Orte:

 Hebsack (Balingen), Ortsteil der Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hebsack (Überlingen), Ortsteil der Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hebsack (Remshalden), Ortsteil der Gemeinde Remshalden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hebsack (Bonndorf im Schwarzwald), Wohnplatz im Ortsteil Gündelwangen der Stadt Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg